

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Antonielów – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Łęki Szlacheckie 
 Antonielów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łopuszno